Мегалозаврові (Megalosauridae) — викопна родина відносно примітивних тетанурових динозаврів з ряду ящіротазових. Двоногі хижаки різних розмірів (до 9 м). Існували упродовж середньої та пізньої юри; відомі рештки з Європі, Північної та Південної Америк й Африки. Багато фахівців (Sereno 2005, Olshevsky 1995, Holtz 2004, etc.) вважають їх близько спорідненими зі спинозавровими.

Систематика 
Родину Megalosauridae ввів у 1869 Томас Гакслі, разом з описом Megalosaurus. Традиційно родину використовували як «корзину» для різних неспоріднених видів (наприклад, Dryptosaurus, Ceratosaurus, Indosaurus, та навіть Velociraptor). Через таке поліфілетичне використання, деякі вчені, такі як Пол Серено, відкидають назву Megalosauridae на користь Torvosauridae (встановлену Jensen у 1985), попри те, що згідно з ICZN назва Megalosauridae пріоритетніша. Аналогічно Серено відкидаю назву надродини Megalosauroidea на користь Spinosauroidea.

Бенсон та інші (2008) після дослідження залишків, що приписували виду Megalosaurus bucklandii, ствердили, що не можна бути певними приналежності до виду лектотипа M. bucklandii інших скам'янілостей як з його оригінальної серії, так і з пізніше відкритих залишків. Натомість, спираючись на самий лектотип, не можна точніше визначити систематичного положення мегалозавра і його рівня спорідненості з іншими тероподами, у тому числі навіть з іншими родами з родини Megalosauridae (автори лише виключили належність мегалозавра до целофізоїдів і абелізавридів; також дослідники не виявили в зубній кістці лектотипа M. bucklandii ціх, характерних для відомих спинозавроїдів, що ставить під сумнів їх близьку спорідненість з мегалозавром). Через це вчені запропонували відмовитися від виділення родини Megalosauridae (бо не можна визначити, які роди крім самого мегалозавра нлежать до неї), принаймні до відкриття залишків, які дадуть більше даних про систематику M. bucklandii. Проте в пізнішій публікаіцї Benson (2010) ствердив, що відомі інші залишки M. bucklandii; Benson визнав можливість виділення родини Megalosauridae, близько спорідненої з M. bucklandii і те, що мегалозавр є важливим таксоном.

Таксономія 
 Родина Мегалозаврові' (Megalosauridae)
 Підродина Евстрептоспондиліни (Eustreptospondylinae)
 Евстрептоспондил (Eustreptospondylus)
 Піветозавр (Piveteausaurus)
 Стрептоспондил (Streptospondylus)
 Підродина Мегалозаврини''' (Megalosaurinae)
 Афровенатор (Afrovenator) Дубройозавр (Dubreuillosaurus) Дуріявенатор (Duriavenator) Едмарка (Edmarka) Мегалозавр (Megalosaurus) Торвозавр (Torvosaurus) Філогенія 
Філогенетичне визначення клади Megalosauridae вперше придумав Allain у 2002. Згідно з цим визначенням мегалозавридами є динозаври, які мають спільних із Poekilopleuron valesdunensis (тепер Dubreuillosaurus), Torvosaurus та Afrovenator предків. У 2004, Holtz з колегами запропонував нове визначення: усі динозаври більш споріднені з Megalosaurus, ніж з Spinosaurus, Allosaurus, або сучасними птахами (представленими Passer domesticus). У 2005 році Серено, через фрагментарність відомих залишків Megalosaurus, запропонував кладу Torvosauridae з таким самим визначенням, як у Holtz, але з Torvosaurus замість Megalosaurus.

Кладограма згідно з аналізом R. Allain за 2002 рік.

Кладограма Megalosauridae згідно з Benson та інші (2010):

Згідно з кладистичним аналізом Holtz та інших (2004) до мешалозаврових належали рід Poekilopleuron i південноамериканський Piatnitzkysaurus; проте аналіз Benson та інших (2010) вказує на те, що Poekilopleuron був карнозавром, а Piatnitzkysaurus'' — базальним мегалозавроїдом.

В подальшому, кладограма була уточнена в дослідженнях того ж Бенсона з Каррано і Семпсоном (2012)

Примітки 

Тероподи
Мегалозавриди
Родини динозаврів
Карнозаври